Die Ameisen kommen steht für:

 Die Ameisen kommen (Film), deutscher Film von Jochen Richter (1974)
 Die Ameisen kommen – Heilung eines Süchtigen, Buch von Joseph Melchior Graf (2015)